Кюдо — бойове мистецтво
 Кюдо — муніципалітет у Франції